Real-time Transport Protocol – protokół transmisji danych
 Rádio e Televisão de Portugal – portugalski nadawca radiowo-telewizyjny
 RTP Unia Racibórz – kobiecy klub piłkarski z Raciborza